Ilja Moeromets (film), een Russische film uit 1956, ook uitgebracht onder de titels The Sword and the Dragon en The Epic Hero and the Beast
 Ilja Moeromets (mythe), een Russische mythische held 
 Ilja Moeromets (waterval), een waterval op het schiereiland Medvezji van het Russische Koerileneiland Itoeroep (oblast Sachalin)
 Ilja Moeromets (vliegtuig), 4 motorige bommenwerper van Igor Sikorsky uit 1913
 Ilejka Moeromets, ook: Ilja Moeromets, echte naam Ilja Ivanovitsj Korovin, de "Valse Peter"